Херманн Трофи () — спортивная награда, присуждаемая ежегодно  лучшим футболистам (мужчинам и женщинам по отдельности) в вузовских командах США. Одна из наиболее престижных наград в любительском футболе США. Впервые вручалась в 1967 году, женщинам — в 1988 году.

История 
В 1967 год Боб Херманн, предприниматель, стоявший у истоков создания Национальной профессиональной футбольной лиги — будущей Североамериканской футбольной лиги, — учредил приз лучшему игроку года в мужском вузовском футболе США. Этот приз получил имя учредителя — Херманн Трофи. С 1988 года приз вручался также лучшей женщине-футболистке в вузовских командах — его первой обладательницей стала Мишель Экерс из Университета Центральной Флориды,

С 1986 года в США появилась ещё одна, отдельная, награда игроку года в мужском студенческом футболе: её учредителем стал Спортивный клуб Миссури () из Сент-Луиса, «футбольной столицы США». Женская версия награды учреждена в 1991 году. Летом 2002 года Херманн Трофи и награда Спортивного клуба Миссури были объединены (ранее, в 1999 году, награда Спортивного клуба Миссури была уже объединена со званием игрока года, присуждавшимся Национальной ассоциацией футбольных тренеров Америки, NSCAA), и таким образом лучшие игроки вузовского футбола США с тех пор награждаются единым призом — Херманн Трофи от Спортивного клуба Миссури (). Первыми лауреатами объединённой награды стали Алеко Эскандарян (Виргинский университет) и Эли Вагнер (Университет Санта-Клары).

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные награды (трофеи)
Футбол в США
Студенческий спорт
Награды, появившиеся в 1967 году